Bierges (België), een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant
 Bierk (Frans: Bierghes), een deelgemeente van Rebecq in Waals-Brabant
 Bierges, een voormalige gemeente in Frankrijk, nu deel van Chaintrix-Bierges
 Station Bierges-Walibi, een spoorweghalte in Bierges (België), vlak bij het attractiepark Walibi